Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l' Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04  nelle competizioni ufficiali della stagione 2011-2012.

Stagione 
Nella stagione 2011-2012 lo Schalke, allenato da Huub Stevens, concluse il campionato di Bundesliga al 3º posto. In coppa di Germania lo Schalke fu eliminato agli ottavi di finale dal . In Supercoppa di Germania lo Schalke vinse la finale col . In Europa League lo Schalke fu eliminato ai quarti di finale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Huub Stevens
 Allenatore in seconda: Seppo Eichkorn, Markus Gisdol, Lars Kornetka
 Preparatore dei portieri: Bernd Dreher
 Preparatori atletici: Ruwen Faller, Markus Zetlmeisl

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Supercoppa di Germania

Europa League

Turni preliminari

Fase a gironi

Fase ad eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2011-2012